Resposta (psicologia), a reação específica a um determinado estímulo
Chamada e resposta
Resposta (álbum de J. Neto) - de 1988
Resposta (álbum de Rafinha Bastos) - de 2011
A Resposta

Ver também 
 Estímulo (fisiologia)

biologia